Ватра Дорней (, ) — город на северо-востоке Румынии, в жудеце Сучава. Расположен в исторической области Буковина. Ватра Дорней — пятый по численности населения город жудеца.

География 
Ватра Дорней расположен в северо-восточной Румынии, в юго-западной части жудеца Сучава, на расстоянии 110 км от административного центра жудецы, города Сучава, в 40 км от города Кымпулунг-Молдовенеск, в 85 км от города Бистрица, в 74 км от Гура-Хуморулуй и 52 км от города Броштени.

Ватра Дорней расположен при впадени реки Дорна в реку Бистрица. Город расположен на горах, он считается древнейшим городом-курортом Румынии, в частности, горнолыжным курортом. Ватра Дорней связан с румынской национальной железнодорожной системой и имеет два вокзала, Ватра Дорней и Ватра Дорней Бай, оба исторических памятника. Европейский маршрут E58 пересекает город, который связывает область Молдовы с Трансильванией.

История 
Самое раннее письменное упоминание о городе относится к 1592 году. Вместе с остальной частью Буковины, Ватра Дорней был под властью габсбургской Монархии (позже Австро-Венгрия) с 1775 до 1918. Это было периодом развития для города, который стал известным курортом в начале 19-го столетия. Между 1925—1950, Ватра Дорней был частью прежнего жудеца Кампуланг. С 1950 года, он — часть жудеца Сучава.

Демография 
До 1950-х годов в Ватра Дорней было смешанное население румын, украинцев, евреев и немцев. Крупная синагога и живописное еврейское кладбище являются свидетелем еврейского присутствия в области.

Ватра Дорней достиг своего пикового населения в 1992 году, когда приблизительно 18 500 человек жили в пределах города. Согласно переписи 2002 года, общая численность населения составила 16 321 человек. Из этого населения 98,10 % — этнические румыны, 0,66 % — этнические немцы, этнических венгров 0,58 %, этнических цыган 0,33 %, этнических украинцев 0,13 % и этнических евреев 0,06 %.

Согласно переписи 2011 года, население сократилось до 13 659 жителей. Это означает, что Ватра Дорней — пятый по численности город, самый маленький муниципалитет в жудец Сучава.

Туризм 
Ватра Дорней — известный лыжный курорт в Карпатах. Есть лыжные спуски вблизи города, они привлекают много туристов в зимний сезон. Ватра Дорней окружен горными лесами, подходящими для альпийского туризма. В конце 19-го столетия и в начале 20-го столетия в Буковине было всего два города-курорта: Ватра Дорней и Солка.

В городе Ватра Дорней много отелей, два музея (этнографический музей и музей естественных наук), некоторые старые здания, которые считают историческими и архитектурными памятниками: казино,  две железнодорожных станции, ратуша, источник Сентинела, здание почтового отделения, несколько старых церквей и синагога.

Известные уроженцы и жители 
 Попович, Емельян Александрович (1856—1930) — украинский общественно-политический деятель, публицист, педагог.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Графства Сучава
 

Города Румынии